Гая́к, Ґаяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 21 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 7936 осіб у працездатному віці (15-64 років) 5631 була активна, 2305 — неактивні (показник активності 71,0%, у 1999 році було 66,6%). З 5631 активної працювало 4888 осіб (2581 чоловік та 2307 жінок), безробітних було 743 (351 чоловік та 392 жінки). Серед 2305 неактивних 691 особа була учнем чи студентом, 819 — пенсіонерами, 795 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13745,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Гаяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн